Al Comtat de Barcelona i al Principat de Catalunya el títol que hom dona tradicionalment a la ciutat de Barcelona, per ser aquesta la més important d'aquest territori.
 Al Regne de València el nom que hom dona tradicionalment a la ciutat de València, per ser aquesta la més important d'aquest territori.
 Centre administratiu, diverses paraules referides a este concepte polític tenen significats molt pareguts al substantiu en qüestió.

Referències